— японские имя и фамилия, соответственно. Известные носители:* Такахаси, Дайсукэ (род. 1986) — спортсмен-фигурист.
  (род. 1983) — спортсмен-футболист.
 Такахаси, Дайсукэ (род. ?) — математик, Associate Professor (на 2010 год) в Университете Цукубы, обладатель рекорда по вычислению максимального количества знаков числа  с 29 апреля 2009 по 31 декабря 2009 года.